Гаври́льчик — фамилия. Известные носители:
 Гаврильчик, Александр Алексеевич (1880—1937) — член II Государственной думы от Минской губернии, крестьянин.
 Гаврильчик, Владлен Васильевич (1929—2017) — российский художник, поэт и прозаик.